Интикуль — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края России. Входит в состав Толстомысенского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 28 км к западу от районного центра Новосёлово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 231 мужчина и 212 женщина из 443 чел.

Примечания 

Населённые пункты Новосёловского района